Forbundskansleren i Østrig () er Østrigs regeringsleder og udnævnes af Østrigs forbundspræsident.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Politikere fra Østrig
Politiske embeder
Lister over regeringsledere